Анна Померанская:

 Анна Померанская (1421) — герцогиня Мекленбургская, дочь Казимира V Померанского, супруга герцога Иоганна V Мекленбургского
 Анна Померанская (1492) — герцогиня Легницкая, дочь герцога Богуслава X, супруга Георга I Легницкого
 Анна Померанская (1531) — княгиня Ангальт-Цербстская, дочь Барнима IX, супруга Карла Ангальтского
 Анна Померанская (1554) — герцогиня Мекленбургская, дочь Филиппа I Вольгастского, супруга герцога Ульриха Мекленбургского
 Анна Померанская (1590) — дочь князя Богуслава XIII, супруга Эрнста фон Кроя